5 miejscowości w Polsce: 
 Obórki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek 
 Obórki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Obórki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec 
 Obórki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz 
 Obórki – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Olszanka